Лептурі́ні ( Latreille, 1804) — найбільша триба жуків у підродині Лептурини (родина вусачі), яка налічує понад 120 родів,  розповсюджених на всіх континентах, окрім Антарктиди. Найбільшим числом видів представлена у Північній Америці.

Роди 
 Acanthoptura Fairmaire, 1894
 Alosterna Mulsant, 1863
 Analeptura Linsley & Chemsak, 1976
 Anastrangalia Casey, 1924
 Anoplodera Mulsant, 1839
 Asilaris Pascoe, 1866
 Batesiata Miroshnikov, 1998
 Bellamira LeConte, 1873
 Brachyleptura Casey, 1913
 Carlandrea Sama & Rapuzzi, 1999
 Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 2005
 Charisalia Casey, 1913
 Chloriolaus Bates, 1885
 Chontalia Bates, 1872
 Choriolaus Bates, 1885
 Corennys Bates, 1884
 Cornumutila Letzner, 1843
 Cribroleptura Vives, 2000
 Cyphonotida Casey, 1913
 Dokhtouroffia Ganglbauer, 1886
 Dorcasina Casey, 1913
 Elacomia Heller, 1916
 Ephies Pascoe, 1866
 Etorofus Matsushita, 1933
 Eurylemma Chemsak & Linsley, 1974
 Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828
 Eustrangalis Bates, 1884
 Formosopyrrhona Hayashi, 1957
 Fortuneleptura Villiers, 1979
 Gnathostrangalia Hayashi & Villiers, 1985
 Hayashiella Vives & N.Ohbayashi, 2001
 Idiopidonia Swaine & Hopping, 1928
 Idiostrangalia Nakane & Ohbayashi, 1957
 Japanostrangalia Nakane & Ohbayashi, 1957
 Judolia Mulsant, 1863
 Judolidia Plavilstshikov, 1936
 Kanekoa Matsushita & Tamanuki, 1942
 Kanoa Matsushita, 1933
 Katarinia Holzschuh, 1991
 Kirgizobia Danilevsky, 1992
 Leptalia LeConte, 1873
 Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 1976
 Leptostrangalia Nakane & Ohbayashi, 1959
 Leptura Linnaeus, 1758
 Lepturalia Reitter, 1913
 Lepturobosca Reitter, 1913
 Lepturopsis Linsley & Chemsak, 1976
 Lycidocerus Chemsak & Linsley, 1976
 Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976
 Lycomorphoides Linsley, 1970
 Lygistopteroides Linsley & Chemsak, 1971
 Macrochoriolaus Linsley, 1970
 Macroleptura Nakane et Ohbayashi, 1957
 Megachoriolaus Linsley, 1970
 Meloemorpha Chemsak & Linsley, 1976
 Metalloleptura Gressitt & Rondon, 1970
 Metastrangalis Hayashi, 1960
 Mimiptera Linsley, 1961
 Mimostrangalia Nakane & Ohbayashi, 1957
 Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 1976
 Munamizoa Matsushita & Tamanuki, 1940
 Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 1976
 Neobellamira Swaine & Hopping, 1928
 Neoleptura Thomson, 1860
 Neopiciella Sama, 1988
 Nivellia Mulsant, 1863
 Nustera Villiers, 1974
 Ocalemia Pascoe, 1858
 Oedecnema Thomson, 1857
 Ohbayashia Hayashi, 1958
 Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976
 Ortholeptura Casey, 1913
 Pachytodes Pic, 1891
 Papuleptura Gressitt, 1959
 Paracorymbia Miroshnikov, 1998
 Paranaspia Matsushita & Tamanuki, 1940
 Parastrangalis Ganglbauer, 1889
 Pedostrangalia Sokolov, 1897
 Platerosida Linsley, 1970
 Pseudalosterna Plavilstshikov, 1934
 Pseudoparanaspia Hayashi, 1977
 Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 1971
 Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 1928
 Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 1971
 Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky et Murzin, 1981
 Pygoleptura Linsley & Chemsak, 1976
 Pygostrangalia Hayashi, 1976
 Pyrocalymma Thomson, 1864
 Pyrotrichus LeConte, 1862
 ''Pyrrhona Bates, 1884
 Rapuzziana Danilevsky, 2006
 Robustoanoplodera Rutpela Nakane et Ohbayashi, 1957
 Stenelytrana Gistel, 1848
 Stenoleptura Gressitt, 1935
 Stenostrophia Casey, 1913
 Stenurella Villiers, 1974
 Stictoleptura Casey, 1924
 Strangalepta Casey, 1913
 Strangalia Audinet-Serville, 1835
 Strangalidium Giesbert, 1997
 Strangaliella Bates, 1884
 Strangalomorpha Solsky, 1873
 Strophiona Casey, 1913
 Trachysida Casey, 1913
 Trigonarthris Haldeman, 1847
 Trypogeus Lacordaire, 1869
 Typocerus LeConte, 1850
 Vadonia Mulsant, 1863
 Xestoleptura'' Casey, 1913

Література 
 Saalas U., 1936 — Über das Flügelgeäder und die phylogenetische Entwicklung der Cerambyciden — Annales Zoologici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae Vanamo 4 (1): 1-193.
 Ulrich Bense: Longhorn Beetles. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf, Weikersheim 1995.

Посилання 
 Систематика триби на порталі BioLib  

Лептурини
Триби комах